Polgár – città dell'Ungheria

Persone

Polgár
 Ernő Polgár (1954-2018) – drammaturgo ungherese
 Gyula Polgár (1912-1992) – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Judit Polgár (1976) – scacchista ungherese, figlia di László (1946)
 Kristóf Polgár (1996) – calciatore ungherese
 László Polgár (1947-2010) – cantante ungherese
 László Polgár (1946) – psicologo e compositore di scacchi ungherese
 Zsófia Polgár (1974) – scacchista ungherese, figlia di László (1946)
 Zsuzsa Polgár (1969) – scacchista statunitense di origine ungherese, figlia di László (1946)

Polgar
 Alfred Polgar (1873-1955) – scrittore austriaco